Бенави́дес ():

 Бенавидес — муниципалитет в Испании в провинции Леон в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Бенавидес, Джозеф (род. 1984) — американский боец смешанного стиля.
 Бенавидес, Дэвид (род. 1996) — американский боксёр.
 Бенавидес, Карлос (род. 1998) — уругвайский футболист.
 Бенавидес, Оскар (1876—1945) — перуанский военный и политический деятель.
 Бенавидес, Пако (имя при рождении Хавьер-Пальмиро Бенавидес-Солис; 1964—2003) — поэт, художник и общественный деятель.
 Бенавидес, Сесар Рауль (1912—2011) — чилийский генерал, член военной хунты Пиночета.
 Бенавидес, Хосе (род. 1992) — американский боксёр-профессионал.
 Бенавидес, Хоу (род. 1995) — гондурасский футболист, полузащитник.
 Бенавидес де ла Куэва, Диего де (1607—1666) — испанский военный офицер, дипломат, писатель и колониальный чиновник. Вице-король Перу.